Öcsi, Isaac Asimov novellája
 Öcsi szobor, Herczeg Klára köztéri szobra Makón
 ÖCSI Öntevékeny Csoportok Irodája, a Budapesti Corvinus Egyetem legnagyobb diákszervezete

Öcsi a következő személyek beceneve:
 Buzek László (1945) röplabdázó
 Fábián László (1936–2018) olimpiai bajnok kajakozó, edző
 Flipper Öcsi (1962–2008) énekes, dalszerző, zenész
 Kotász Antal (1929–2003) válogatott labdarúgó
 Novák András (1948) énekes (Szivárvány), könyvkiadó (Édesvíz)
 Payer András (1941–2011) énekes, zeneszerző
 Puskás Ferenc (1927–2006) olimpiai bajnok labdarúgó, edző
 Tereh István (1958) zenei producer